Muschamp ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey de Muschamp († 1208), englischer Geistlicher, Bischof von Coventry
 Herbert Muschamp (1947–2007), US-amerikanischer Architekturkritiker